Владимир Перцов:
 Перцов, Владимир Борисович (род. 1974) — белорусски государственный деятель, телеведущий.
 Перцов, Владимир Валерьевич (1933—2017) — художник, график, педагог.
 Перцов, Владимир Петрович (1822—1877) — писатель-публицист.